Körmendi János
 Körmendi János (1927–2008) színész
 Körmendi János (1941–2016) dobos, szülész-nőgyógyász, az Illés együttes alapító tagja

Körmendy János
 Körmendy János (1863–1937) színész
 Körmendy János (1880–1948) ügyvéd
 Körmendy János (1944) építész